Iran was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de vierde deelname voor het land. Iran werd in de eerste ronde al uitgeschakeld na de nederlagen tegen Argentinië, Bosnië en Herzegovina en een scoreloos gelijkspel tegen Nigeria.

Kwalificatie 
Iran mocht instromen in de tweede voorronde van de AFC-kwalificatie. In de tweede ronde werd geloot tegen de Maldiven. Beide wedstrijden werden gewonnen (4–0 en 1–0) waardoor Iran doorging naar de derde ronde. In de derde ronde werd Iran ingedeeld met Qatar, Bahrein en Indonesië. Als groepswinnaar stroomde het door naar de vierde ronde.

In de vierde ronde speelden de nummers één en twee uit de derde ronde tegen elkaar. Iran eindigde hier als eerste. Dit betekende dat zij zich rechtstreeks plaatste voor het WK.

Kwalificatieduels

Tweede ronde

Derde ronde

Groep E

Wedstrijden

Vierde ronde

Groep A

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Iran werd als derde ondergebracht in Groep F en kreeg zo Curitiba, Belo Horizonte en Salvador als speelsteden voor de groepsfase. Ook Argentinië, Bosnië en Herzegovina en Nigeria kwamen in Groep F terecht. Iran werd na 2 nederlagen en een gelijkspel al meteen na de groepsfases uitgeschakeld voor de 1/8 finales.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Iraanse elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Honour of Persia" is, dat "In de eer van Perzië" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Afvallers

Groep F 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014